Hydronectria är ett släkte av svampar. Hydronectria ingår i familjen Nitschkiaceae, ordningen Coronophorales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hydronectria